PPC est une abréviation ou un sigle, qui signifie :

Partis politiques
Parti du progrès et de la citoyenneté, un parti politique sénégalais.
Parti du peuple cambodgien.
Parti populaire catalan (Partit Popular de Catalunya), la branche catalane du Parti populaire espagnol.
Parti pour le progrès et la concorde, un parti politique rwandais.
Parti populaire du Canada

Technologie
 Pay per click, une méthode pour faire payer les publicités, alors payées au nombre de clic au contraire des publicités payées au nombre de visualisation
 PowerPC, la famille de microprocesseurs développés par Apple, IBM et Motorola
 Pocket PC, l'appellation de Microsoft pour désigner un assistant personnel (ou PDA, Personal Digital Assistant)
 Power Plus Communications, l'une des appellations des courants porteurs en ligne
 Programmation par contraintes, une technique de programmation informatique liée à la programmation logique et à l'optimisation.
 Public Power Corporation, version anglaise et son acronyme (PPC) parfois utilisés pour désigner la Dimósia Epichírisi Ilektrismoú, principale compagnie de fourniture d'électricité en Grèce.

Médecine
 Pneumonie à Pneumocystis carinii, une infection opportuniste retrouvée chez les patients immunosupprimés. L'appellation actuelle est pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPJ)
 , une partie du lobe pariétal dans le cerveau
 Pression positive continue, une technique de lutte contre l'apnée du sommeil.
 Pression de perfusion cérébrale, dépendant de la pression artérielle moyenne et de la pression intracrânienne.
 Protection physico chimique : terme odontologique désignant les thérapeutiques biologiques de la dent vivante visant à favoriser la guérison de la pulpe lésée et à lui assurer une isolation et une protection.
 Punctum proximum de convergence, le point le plus proche que l'on peut voir distinctement.

Autre
 Pour prendre congé : « p.p.c. » écrit à la fin d'un message, en général sur les cartes de visite qu'on laisse au domicile de personnes proches avant de partir en voyage, de changer de résidence, etc., et qu'on ne rencontre pas chez elles (Larousse, 1923).
 Porté par courrier : « p.p.c. » est alors l'équivalent d'« exprès ».
 Le prix public conseillé est un prix de revente conseillé par un fabricant à ses distributeurs. 
 « PPC » est le titre, considéré comme énigmatique, du  du livre de Jules Verne Les Cinq Cents Millions de la Bégum.
 PPC est une mention sur les plans de voirie signifiant « passage de porte cochère ».
 PPC peut désigner Philippe du Puy de Clinchamps (1913-1971), auteur français.